Alfonso Aragón puede referirse a:

 Alfonso Aragón Bermúdez "Fofó" (1923-1976), payaso español.
 Alfonso Aragón Sac "Fofito"  (1949-), payaso español.